Karácsony János (1899–1974) festő, tanár
 Karácsony János (1945) erdélyi fizikus, egyetemi oktató
 Karácsony János (1951) zenész
 Karácsonyi János (1858–1929) történész, nagyváradi kanonok neve is előfordul Karácsony Jánosként